LPR – system odczytu tablic rejestracyjnych

LPR jest także akronimem od następujących nazw:
 Liga Polskich Rodzin 
 Liga Prawicy Rzeczypospolitej 
 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 Logika pierwszego rzędu
 Ługańska Republika Ludowa (ang. Lugansk People's Republic)

Przypisy